G.O.A.T. – acronimo inglese per Greatest of All Time, "il/la migliore di tutti i tempi"; si utilizza spesso in ambito sportivo per designare il giocatore o la giocatrice più forte della storia in una determinata disciplina.

Musica
Goat – album dei Jesus Lizard del 1991
G.O.A.T. – album di LL Cool J del 2000
G.O.A.T. – singolo di Princess Nokia del 2017
 Goat – singolo di Lil Tjay del 2018

Cinema
The Goat – film del 1917 diretto da Arvid Gillstrom
Il capro espiatorio (The Goat) – film del 1921 diretto da Buster Keaton e Malcolm St. Clair
Goat – film del 2016 diretto da Andrew Neel

Televisione
The Goat – episodio di How I Met Your Mother